"Just Dance" er første single fra den amerikanske sangerinde Lady Gagas debutalbum, The Fame. Sangen er skrevet af Lady Gaga, RedOne og Akon og blev frigivet på verdensplan 8. april 2008.

Hitliste

Referencer 

Singler fra 2008
Lady Gaga-sange